Натуральне число 625
 625 рік до нашої ери
 625 рік нашої ери